Астроно́м:

 Астроном — учёный, специализирующийся в области астрономии.
 Астроном (ум. после 842) — закрепившееся в исторической науке условное имя анонимного автора «Жизни императора Людовика».
 «Астроном» — картина Вермеера, парная к «Географу» (ок. 1668, в собрании Лувра).